

Мощанка — річка в Україні, у межах Яворівського та Жовківського районів Львівської області. Права притока Рати (басейн Вісли).
Примощанка — річка в Україні, притока річки Лядової, басейн Дністра.

Населені пункти та їхні частини
 Мощанка — село в гміні Рики Рицького повіту Люблінського воєводства
 Мощанка — село в гміні Прудник Прудницького повіту Опольського воєводства
 Мощанка — село в гміні Рашкув Островського повіту Великопольського воєводства
 Мощанка — частина села Сволово в гміні Слупськ Слупського повіту Поморського воєводства

Примітки